Le Singapore Masters 2007 est l'édition 2007 du tournoi de squash Singapore Masters, qui est un tournoi WSA World Series appartenant à la catégorie WSA Gold 45 avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Singapour  du  au .

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées et une wild card Joannah Yue.

La  mondiale Nicol David remporte cette première édition en s'imposant face à Natalie Grinham.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Singapore Masters
Sport à Singapour en 2007
Sport en juillet 2007
Sport en août 2007